§ 146 StGB steht für:

 Geldfälschung, einen Tatbestand im deutschen Strafgesetzbuch, siehe Falschgeld
 Betrug (Österreich und Liechtenstein), einen Tatbestand im österreichischen und liechtensteinischen Strafgesetzbuch